Oslo kan syfta på:

Oslo – huvudstad i Norge.
Gamle Oslo – en förstad till nuvarande Oslo
Oslofjorden – en fjord i sydöstra Norge
Oslo, Minnesota – stad i Minnesota i USA.
Oslo, Florida – ort i Florida i USA.
 – en klass av fartyg inom Norges flotta
Osloprocessen – fredsprocess i Israel-Palestina-konflikten namngiven efter avtal i Oslo 1993